Жасулан Балгабаевич Кыдырбаев (, род. 28 сентября 1992, Талгар, Алма-Атинская область, Казахстан) — казахстанский тяжёлоатлет, чемпион мира 2014 года в весовой категории до 94 кг.

Спортивная карьера 
Высшим достижением Жасулана Кыдырбаева является звание чемпиона мира на чемпионате 2014 года в Алма-Ате. Выступает за Жамбылскую область.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IWF

Тяжелоатлеты Казахстана
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил